Komenského sady je název několika městských parků v České republice:
 Komenského sady (Ostrava) – městský park v Ostravě
 Komenského sady (Přelouč) – městský park v Přelouči
 Komenského sady (Třeboň) – městský park v Třeboni